Crow Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Crow Lake Township (Minnesota)
 Crow Lake Township (South Dakota)